Lucius Volusius Saturninus kan syfta på följande personer:

* Lucius Volusius Saturninus (konsul 12 f.Kr.)  (omkring 60 f.Kr.–20 e.Kr.), romersk politiker
 Lucius Volusius Saturninus (konsul 3 e.Kr.) (38 f.Kr.–56 e.Kr.), romersk politiker
 Lucius Volusius Saturninus (pontifex maximus), romersk överstepräst
 Lucius Volusius Saturninus (konsul 87 e.Kr.), romersk politiker